Ziółko oder Ziolko ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Ziółko (1934–2020), polnischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Mariusz Ziółko (* 1946), polnischer Ingenieur
 Thomas Ziolko (* 1972), deutscher Politiker (CDU), MdA

Siehe auch:
 Ziolko